Duphorn ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Duphorn (1876–1909), deutscher Landschaftsmaler
 Klaus Duphorn (1934–2021), deutscher Geologe